Ра́ковина (родственно слову «рака») — наружное защитное скелетное образование, покрывающее тело некоторых беспозвоночных животных и микроорганизмов. Изучением раковин беспозвоночных занимается конхиология.
Наибольший интерес с точки зрения практического использования и коллекционирования представляют раковины моллюсков.

Группы организмов, обладающих раковиной 

 Протисты (одноклеточные):
 Диатомовые водоросли или диатомеи. Их скелет обычно называется панцирем, но иногда употребляется и термин «раковина» или «раковинка». Скелет диатомовых водорослей кремнёвый, состоит из двух створок — эпитеки и гипотеки.
 Динофлагелляты или панцирные жгутиконосцы могут иметь панцирь из пластинок целлюлозы, также изредка называемый раковиной.
 Фораминиферы. Раковины фораминифер имеют различную форму, бывают однокамерными или многокамерными. По составу они могут быть органическими, агглютинированными из различных частиц, скреплённых органическим цементом, либо известковыми).
 Громииды. Раковины громиид однокамерные, с одним устьем, органического состава.
 Tectofilosida. Раковины однокамерные, с одним или двумя устьями, органического состава, иногда с агглютинированными частицами.
 Эуглифиды. Раковины эуглифид однокамерные, состоят из кремнёвых пластиночек.
 Арцеллиниды. Раковины арцеллинид однокамерные, органические либо агглютинированные (из частиц кварца, скреплённых органическим цементом).
 Trichosida. Раковины однокамерные, гибкие, из фиброзного материала. Ранее эта группа вместе с четырьмя предыдущими рассматривались в составе отряда раковинных амёб.
 Животные:
 Ракообразные:
 Конхостраки. Раковины конхострак хитиновые, состоят из двух створок.
 Ракушковые ракообразные или остракоды. Раковины остракод состоят из левой и правой створок. Внутренняя поверхность раковин хитинизирована, а внешняя обычно обызвествлена.
 Усоногие ракообразные. Раковины усоногих состоят из нескольких известковых пластин.
 Раки-отшельники не имеют собственных раковин, но многие их виды используют раковины брюхоногих моллюсков подходящего размера.
 Моллюски. Раковины моллюсков известковые на органической основе. Они могут быть цельными, либо состоять из двух отдельных створок — правой и левой (у двустворчатых моллюсков) или из восьми или семи пластинок (у панцирных моллюсков). У головоногих моллюсков раковина может быть многокамерной.
 Плеченогие или брахиоподы. Раковины брахиопод состоят из двух створок — брюшной и спинной. По составу они бывают известковыми либо хитиново-фосфатными (из хитина, протеина и фосфата кальция).

Геологическое значение 

Скопления раковин различных групп организмов играют важную роль в формировании некоторых типов донных осадков и осадочных горных пород.

Скелеты диатомовых водорослей, накапливаясь на морском дне, образуют диатомовые илы, которые впоследствии превращаются в диатомит, трепел и опоку.

Накопление раковин планктонных фораминифер приводит к образованию глобигериновых илов, названных по одному из родов (). Раковины крупных фораминифер — фузулинид и нуммулитид могут играть заметную роль в формировании известняков.

Раковины моллюсков участвуют в формировании раковинных известняков, а скопления раковинок крылоногих моллюсков образуют птероподовые илы.

См. также 
 Раковина моллюсков

Примечания

Литература 
 
 Буруковский Р. О чём поют ракушки. Калининград, 1977

Ссылки 

 Раковины
 

Анатомия